Соревнования женщин в плавании на 200 метров на спине на Олимпийских играх 2004 года проводились 19 и 20 августа в Афинском олимпийском спортивном комплексе. Приняли участие 35 спортсменок из 27 стран.

Кирсти Ковентри принесла Зимбабве вторую в истории золотую олимпийскую медаль во всех видах спорта (и первую — в личных дисциплинах). Первое золото выиграли хоккеистки на траве на Олимпийских играх 1980 года.

Россиянка Станислава Комарова завоевала первую и единственную в карьере олимпийскую награду. Комарова шла только пятой за 50 метров до финиша, но сумела подняться на второе место.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Официальная книга результатов, см. стр. 51   (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2004